Lammholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lammholm (Föglö, Åland), 
 Lammholm (Brändö, Åland), 
 Lammholm, Houtskär, Åboland, 
 Lammholm, Iniö, Åboland, 
 Lammholm (vid Norrskata, Korpo), Åboland, 
 Lammholm (vid Vattkast, Korpo), Åboland,

Se även
Lammholmen
Lammholmarna
Lamholma

Robotskapade Finlandförgreningar